Santantoninesi – abitanti di Saint-Antonin (Alpi Marittime)
Santantoninesi – abitanti di Sant'Antonino (Svizzera)
Santantoninesi – abitanti di Sant'Antonino di Susa